Нижняя Каменка:

 Нижняя Каменка (приток Малого Диринг-Аяна)
 Нижняя Каменка (приток Сулы) — река в Ненецком автономном округе
 Нижняя Каменка (Воронежская область) — село в Воронежской области

См. также 
 Нижнекаменка